Mia i ja (, 2011) – niemiecko-kanadyjsko-włosko-holenderski serial animowano-fabularny wyprodukowany przez Lucky Punch, Telescreen, Hahn Film, Rainbow S.p.A., March Entertainment.

Jego światowa premiera odbyła się we Francji 19 grudnia 2011 roku. W Polsce nadawany od 23 marca 2012 roku na kanale TeleTOON+. Od 8 września 2012 roku serial był nadawany w TV Puls. Od 1 czerwca 2013 roku serial emitowany był na kanale TV Puls 2. W 2020 roku serial zaczął emitować kanał TVP ABC.

Opis fabuły 
Mia to 12-letnia dziewczyna, która zamieszkała w internacie, gdy dowiedziała się o śmierci jej rodziców. Pamiątki jakie zostały po rodzicach, to m.in. bransoletka i stara książka o jednorożcach. Te przedmioty, jak się okazuje, są kluczami do bramy innego świata – Centopii. W większej części Centopii panuje zła królowa Panthea, która łowi jednorożce dla ich magicznych rogów. Po wrzuceniu rogu do ognia Panthea nie starzeje się i chwilowo pozostaje młoda. W ich obronie stają dzielne elfy: Mo i Yuko. Niestety, to za mało, dlatego potrzebna jest także pomoc Mii, która umie rozmawiać z jednorożcami.

W drugim sezonie do Centopii przybywa nowa pływająca wyspa Funtopia. Jej właścicielem okazuje się być podły Rixel, który próbuje złapać skrzydlatego jednorożca Ono, ojca Onchao. Jednak Ono zaginął, więc Rixel próbuje złapać drugiego skrzydlatego jednorożca: Onchao. Ten zaś szuka swojego ojca. Mia i Yuko spotykają elfa Simo i jego matkę Tassandrę, która wie jak pokonać Rixela, ale do tego jest potrzebna woda z Tęczowej Wyspy. Elfy znajdują wyspę. Znajdują też Króla Ono.

Tymczasem Mia w świecie realnym spędza czas na farmie swojego dziadka Renzo na wakacjach. Niedługo potem jednak okazuje się, że posiadłość dziadka jest mocno zadłużona i grozi mu odebranie jej przez bank. Niestety w pobliżu mieści się rezydencja Di Nola czyli Violetty i jej matki Contessy, która chciałaby przejąć farmę dziadka zamiast banku.

Obsada 
 Rosabell Laurenti Sellers (sezon 1–2) jako Mia
 Tajja Isen jako Yuko (głos)
 Elizabeth Hanna jako Panthea (głos)
 Norma Dell'Agnese jako Gargona (głos)
 Josephine Benini jako Violetta (głos)
 Adrian Moore jako Vincent (głos)
 Jonathan Wilson jako Phuddle (głos)
 Andrew Craig jako Mo (głos)

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 

Niemieckie telewizyjne seriale animowane
Niemieckie telewizyjne seriale fantastyczne
Niemieckie telewizyjne seriale dla dzieci i młodzieży
Niemieckie telewizyjne seriale przygodowe
Holenderskie telewizyjne seriale animowane
Holenderskie seriale telewizyjne
Włoskie telewizyjne seriale animowane
Włoskie telewizyjne seriale fantastyczne
Włoskie telewizyjne seriale dla dzieci i młodzieży
Włoskie telewizyjne seriale przygodowe
Kanadyjskie telewizyjne seriale animowane
Kanadyjskie telewizyjne seriale fantastyczne
Kanadyjskie telewizyjne seriale dla dzieci i młodzieży
Kanadyjskie telewizyjne seriale przygodowe
Seriale telewizyjne emitowane od 2011
Seriale animowane zrealizowane w koprodukcji